Bonow oder Bonowa (weiblich) ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Bonow (1900–1972), bulgarischer Fußballspieler
 Cord Bonow († 1417 oder 1419), römisch-katholischer Generalvikar
 Eckhard Bonow (* 1956), deutscher Fußballspieler
 Iwanka Bonowa (* 1949), bulgarische Leichtathletin
 Tilo Bonow (* 1980), deutscher Investor und Unternehmer